Le château de Laroque, château situé à Lanquais en Dordogne.
 Le château de Laroque, château médiéval situé à Laroque dans l'Hérault.
 Le château de Laroque, château fort situé à Laroquebrou dans le Cantal.

Laroque